Ио́н Константи́н Инкуле́ц (; , село Резены, Кишинёвский уезд, Бессарабская губерния — 18 ноября 1940, Бухарест, Королевство Румыния) — бессарабский и румынский политик, в 1917 году избран депутатом Сфатул Цэрий и его председателем.

Биография 
Ион Инкулец родился 17 апреля (5 апреля по старому стилю) 1884 года в селе Резены Кишинёвского уезда Бессарабской губернии (ныне  Республики Молдова). Его отцом был уроженец села Кайнары Бендерского уезда Константин Георгиевич Инкулец, мать звали Мария Николаевна.

После окончания Кишинёвской духовной семинарии (1905) в течение года обучался на медицинском факультете Дерптского университета. Разочаровавшись в медицине, перебрался в Санкт-Петербург, где поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.

Во время учебы в Санкт-Петербурге выступил инициатором петербургского бессарабского землячества. В 1906—1907 году сотрудничал в националистической газете газеты «Basarabia», принадлежащей Константину Стере.

После окончания университета в 1915 году работал в метеорологической обсерватории. Преподавал физику, математику и астрономию в петербургских частных школах.

Принимал участие в Февральской революции, был депутатом Петроградского совета от партии эсэров. 25 мая 1917 года Ион Инкулец был назначен Александром Керенским представителем Временного правительства в Бессарабии.

24 января 1918 года Сфатул Цэрий большинством голосов провозгласил независимость Бессарабии от Российской империи. 27 марта 1918 года, большинством голосов Сфатул Цэрий провозглашает объединение Бессарабии с Румынией.

В 1919 года Ион Инкулец, совместно с Пантелеймоном Халиппа, участвует в создании Крестьянской партии Бессарабии. В 1923 году партия присоединяется к Национал-либеральной партии Румынии. Позднее Ион Инкулец занимает такие должности как министр внутренних дел Румынии, министр коммуникаций и вице-председатель Совета министров Румынии (1933—1937).

Член Румынской Академии.

Скончался 18 ноября 1940 года в Бухаресте, похоронен на кладбище Беллу.

Примечания 

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Министры Румынии
Депутаты Сфатул Цэрий
Члены Румынской академии
Похороненные на кладбище Беллу
Выпускники Кишинёвской духовной семинарии
Члены Национальной либеральной партии Румынии